Жича — православный монастырь в Сербии.
 Жича (Кралево) — селение в общине Кралево, Сербия.